Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der III. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die III. Gesetzgebungsperiode begann am 18. Mai 1927 und endete am 1. Oktober 1930. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der III. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

03